Grahammer ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Grahammer (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Walter Grahammer (* 1953), österreichischer Diplomat